Branko Perović ist der Name folgender Personen:

* Branko Perović (General) (* 1914), jugoslawischer General
 Branko Perović (Musiker) (* 1944), jugoslawischer und montenegrinischer Guslar
 Branko Perović (Politiker), montenegrinischer Außenminister (2000–2003)